Tractie (mechanica)
Tractie (medisch)